Who Says puede hacer referencia a:

 «Who Says», una canción de John Mayer.
 «Who Says», una canción de Selena Gomez & the Scene.